Дом Лобанова-Ростовского (Дом Лобановых-Ростовских) — название исторических зданий:

Петербург:

 Дом Лобанова-Ростовского, «дом со львами» — Исаакиевская площадь
 Английская набережная, 24 (до 1768 года)

Москва:
 Дом Лобанова-Ростовского (Москва) — Мясницкая, 43
 Дом Лобановых-Ростовских — Никитская, 14
 Поместье на Старопесковской пл. (Арбат), на месте которого позже построен купеческий Особняк Второва (Спасо-Хаус — английское посольство)
 Дом-музей Лобановых-Ростовских на территории ПКиО «Фили» — см. Лобанов-Ростовский, Никита Дмитриевич#Дом-музей

Лобановы-Ростовские